У сезоні 1988 полтавська «Ворскла» здобула срібні нагороди першості Української СРСР серед команд майстрів.

Найбільше матчів у чемпіонаті провели: Володимир Прокопиненко, Сергій Лукаш — по 49, Сергій Ходирєв — 47, Ігор Китайко, Іван Шарій і Ігор Юданов — по 45. Кращі бомбардири: Іван Шарій — 20, Ігор Кислов — 11, Юрій Резник — 10.

Склад команди 

 Старший тренер: Віктор Пожечевський.
 Начальник команди: Геннадій Слюсарєв.
 Тренер: Віталій Бардешин.

Чемпіонат 
Чемпіонат УРСР проводився серед українських команд другої ліги.

Посилання 
 Друга ліга СРСР на сайті RSSSF 
 Чемпіонат УРСР з футболу 
 Чемпіонат на сайті wildstat 
 
 

Сезони ФК «Ворскла» (Полтава)
Сезон 1988 українських футбольних клубів